Spray ist eine gartenbaufachliche Typenbezeichnung für einen mehrtriebigen Blütenstand. Sie rührt von der sprühstrahlähnlichen Verzweigung des Blütenstandes her. 

Die Bezeichnung wird besonders häufig als Teil des Handelsnamens bzw. Sortennamens mehrtriebiger Schnittblumentypen von Chrysanthemen und Nelken verwendet, die für die Herstellung von Blumensträußen in der Blumenbinderei sehr weit verbreitet sind.

Chrysanthemen 
Zu den meistverkauften Spray-Chrysanthemen auf den niederländischen Blumenversteigerungen (Grundlage VBN-Umsatz 2005) zählen derzeit Sorten aus der Reihe der Euro- und Reagan-Typen (etwa ein Drittel aller dort verkauften Sorten). Zu den Spray-Chrysanthemen zählen auch die zunehmend beliebten Santini-Typen.

Floristik